

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Łaniec – część wsi Borek w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów
 Łaniec – przysiółek wsi Zakrzew w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew
 Łaniec – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew
 Łaniec –  część wsi Wronin w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew